Dalniy Vostok (russ. für Ferner Osten) steht für:

 Dalniy Vostok (Schiff), russischer Fabriktrawler
 Dalniy Vostok (Zeitschrift), russische Literaturzeitschrift